Корнійчук Богдан Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно).
 Корнійчук Валерій Семенович (1953) — український літературознавець.
 Корнійчук Василь Антонович (1924—1990) — лікар-анатом, викладач, ректор Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова (1970).
 Корнійчук Василь Дем'янович — радянський вчений в області агрохімії і ампелопедології.
 Корнійчук Володимир Петрович (1947) — український письменник, журналіст, головний редактор «Української музичної газети», автор книжок новел, поезій у прозі, театрознавчих досліджень-есе.
 Корнійчук Євген Володимирович — народний депутат Верховної Ради 5-го та 6-го скликання
 Корнійчук Іван Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Корнійчук Ігор Володимирович — народний депутат Верховної Ради 3-го скликання
 Корнійчук Максим Сергійович — партизанський ватажок, перший секретар вінницького обкому партії в роки окупації (в підпіллі).
 Корнійчук Май Тихонович — український вчений, сфера діяльності — прикладна математика.
 Корнійчук Микола Володимирович (1998—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Корнійчук Микола Павлович (1920–2003) — український радянський математик. Праці в сфері теорії функцій, сплайнів, теорії наближень. Засновник великої наукової школи.
 Корнійчук Олександр Васильович — голова Рівненської обласної ради
 Корнійчук Олександр Євдокимович — громадський діяч, драматург, публіцист, драматург, академік АН СРСР.
 Корнійчук Олександр Олександрович — народний депутат України.
 Корнійчук Олександр Степанович — український гравець з пляжного футболу.
 Корнійчук Сергій Петрович — генерал-лейтенант Збройних сил України.
Українські прізвища
Прізвища на -ук